Jerukwangi (Bangsri)
 Jerukwangi (Kandangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing